West-Eiland kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Pulau Pabelokan Besar, ö, Jakarta, 
 Pulau Barat (ö i Indonesien, Papua Barat), 

Robotskapade Indonesienförgreningar